Dan Daniel est un nom pouvant désigner:

 (1890-1981), journaliste sportif américain
 (1914-1988), homme politique américain en Virginie
 (1934-2016), personnalité radiophonique américain
 (né en 1986), acteur et mannequin nigérian

Voir aussi

Daniel, Dan